Matti Reunamäki, né le  à Tampere en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier.

Biographie

Carrière 
En 1986, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 48.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1958-1959 || Koovee || SM-sarja
|| 18 || 6 || 5 || 11 || 8 || || || || ||
|-
| 1959-1960 || Koovee || SM-sarja
|| 14 || 5 || 2 || 7 || 4 || || || || ||
|-
| 1960-1961 || Koovee || SM-sarja
|| 15 || 4 || 1 || 5 || 4 || || || || ||
|-
| 1961-1962 || Koovee || SM-sarja
|| 18 || 11 || 17 || 28 || 2 || || || || ||
|-
| 1962-1963 || Koovee || SM-sarja
|| 18 || 15 || 7 || 22 || 6 || || || || ||
|-
| 1963-1964 || Koovee || SM-sarja
|| 18 || 14 || 4 || 18 || 6 || || || || ||
|-
| 1964-1965 || Koovee || SM-sarja
|| 18 || 6 || 3 || 9 || 4 || || || || ||
|-
| 1965-1966 || Koovee || SM-sarja
|| 19 || 10 || 9 || 19 || 0 || || || || ||
|-
| 1966-1967 || Koovee || SM-sarja
|| 21 || 7 || 5 || 12 || 10 || || || || ||
|-
| 1967-1968 || Koovee || SM-sarja
|| 12 || 0 || 3 || 3 || 4 || || || || ||
|-
| 1968-1969 || Koovee || SM-sarja
|| 7 || 2 || 1 || 3 || 0 || || || || ||

Honneurs et distinctions 
 1965-1966 : récipiendaire du Trophée Raimo-Kilpiö.

Notes et références 

Naissance en juillet 1940
Naissance à Tampere
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1964
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1968
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du trophée Raimo-Kilpiö